Johannes Falkenberg ist der Name folgender Personen:

* Johannes Falkenberg (Theologe) (um 1364–um 1429), deutscher Theologe und Ordensgeistlicher 
 Johannes Falkenberg (Anthropologe) (1911–2004), norwegischer Anthropologe 
 Johannes Falkenberg (Schauspieler) (* 1963), deutscher Schauspieler